I liga polska w piłce ręcznej mężczyzn sezonu 2011/2012 – 56. edycja drugiej w hierarchii klasy ligowych rozgrywek piłki ręcznej mężczyzn w Polsce, mająca na celu wyłonienie drużyn, które uzyskują awans do Superligi polskiej sezonu 2012/2013 oraz zespołów, które zostaną relegowane do II ligi polskiej sezonu 2012/2013. Rywalizacja toczyła się systemem kołowym wraz z meczami barażowymi, a nad jej przebiegiem czuwał organizator rozgrywek – Kolegium Ligi ZPRP. W zmaganiach udział wzięły drużyny 24 klubów sportowych, podzielone na dwie grupy (Grupę A i Grupę B).

Grupa A

Tabela 

Legenda do tabeli
 Msc. – miejsce
 Me. – mecze
 Zw. – zwycięstwa
 Rem. – remisy
 Por. – porażki
 Br.+ – bramki zdobyte
 Br.- – bramki stracone
 +/- – różnica bramek
 Pkt. – punkty

Wyniki 

Legenda do tabeli z wynikami
 Numery 1-12 oznaczają gospodarza meczu, wpisanego z lewej strony tabeli z wynikami

Klasyfikacja strzelców

Grupa B

Tabela 

Legenda do tabeli
 Msc. – miejsce
 Me. – mecze
 Zw. – zwycięstwa
 Rem. – remisy
 Por. – porażki
 Br.+ – bramki zdobyte
 Br.- – bramki stracone
 +/- – różnica bramek
 Pkt. – punkty

Wyniki 

Legenda do tabeli z wynikami
 Numery 1-12 oznaczają gospodarza meczu, wpisanego z lewej strony tabeli z wynikami

Klasyfikacja strzelców

Runda finałowa

Tabela 

Legenda do tabeli
 Msc. – miejsce
 Me. – mecze
 Zw. – zwycięstwa
 Rem. – remisy
 Por. – porażki
 Br.+ – bramki zdobyte
 Br.- – bramki stracone
 +/- – różnica bramek
 Pkt. – punkty

Wyniki 

 Gaz-System Pogoń Szczecin oraz Piotrkowianin Piotrków Trybunalski awansowały do Superligi polskiej sezonu 2012/2013.
 Czuwaj Przemyśl zakwalifikował się do barażowego dwumeczu o Superligę z Nielbą Wągrowiec.
 Zepter AZS UW Warszawa pozostał w I lidze na sezon 2012/2013.

Baraż o Superligę 
W barażowym dwumeczu o awans do Superligi 2012/2013 zmierzyły się: 3 drużyna I ligi 2011/2012 (Czuwaj Przemyśl) i 10 zespół Superligi 2011/2012 (Nielba Wągrowiec). Gospodarzem pierwszego spotkania był pierwszoligowiec. Zwycięzcą rywalizacji była drużyna, która miała lepszy bilans po dwóch meczach.

 Czuwaj Przemyśl, jako zwycięzca barażowego dwumeczu (na skutek większej liczby bramek zdobytych na wyjeździe), awansował do Superligi polskiej sezonu 2012/2013.
 Nielba Wągrowiec, jako przegrany barażowego dwumeczu (na skutek mniejszej liczby bramek zdobytych na wyjeździe), spadła z Superligi do I ligi polskiej na sezon 2012/2013.

Linki zewnętrzne 
 I liga na stronie ZPRP
 

I liga polska w piłce ręcznej mężczyzn
2011 w piłce ręcznej
2012 w piłce ręcznej
2011 w polskim sporcie
2012 w polskim sporcie